Александр Фёдорович Коновалов (1912 год, Самара — 1993 год) — директор Сорочинского мелькомбината, Оренбургская область. Герой Социалистического Труда (1967).

Биография 
Родился в 1912 году в Самаре в рабочей семье. После окончания Ульяновского сельскохозяйственного техникума работал агрономом в Курманаевском районе Оренбургской области. Служил в Красной Армии (1934—1936). После рами поселился в Бузулуке, где работал в «Госсортфонде». Участвовал в Великой Отечественной войне. Воевал на Северо-Западном и 1-м Белорусском фронтах.

После демобилизации возвратился в Оренбургскую область и продолжил работать семеноводством. С 1953 года — директор Сорочинского элеватора и с 1954 года — директор Сорочинского мелькомбината. В 1967 году удостоен звания Героя Социалистического Труда «за достигнутые успехи в увеличении производства и заготовок зерна».

Руководил Сорочинским мелькомбинатом до выхода на пенсию в 1979 году.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1967 года
 Орден Ленина
 Орден Красной Звезды (16.06.1945)
 Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 Медаль «За боевые заслуги» (24.10.1944)

Примечания

Литература 
 Россовский В. П.,  Коновалов Александр Фёдорович, Герои Труда: Биографический справочник. — Калуга: Золотая аллея, 1999. — 256 с.

Ссылки 
 
 Александр Фёдорович Коновалов
 Герои нашей Родины, Вечерний Оренбург